Блекер — фамилия.
 Блекер, Карина (род. 1968) — нидерландская хоккеистка на траве.
Блекер, Кор (?—?) — нидерландский футболист, игравший на позиции крайнего нападающего,
 Блекер, Питер (1819—1878) — нидерландский медик и ихтиолог.